Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2009 года в III-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 10 по 16 апреля 2009 года в Данидине, Новая Зеландия. Команды, занявшие первое и второе места, получили право играть во втором дивизионе чемпионата мира 2010 года.

Уже после жеребьевки чемпионата сборная Монголии объявила, что она не будет участвовать в турнире из-за проблем с визами. Команде было засчитано техническое поражение во всех матчах со счётом 5:0.

Арена 

Все матчи чемпионата прошли в Ледовом дворце города Данидин.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 6 национальных команд — четыре из Европы, по одной из Азии и Океании. Сборные Ирландии и Новой Зеландии пришли из второго дивизиона, остальные — с прошлого турнира третьего дивизиона.

Турнир

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+12).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Нталимпор Плуцис
 Защитник:  Гёктюрк Ташдемир
 Нападающий:  Бретт Спирс

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Марк Моррисон
  Бенни Вельтер
  Адам Соффер
  Гёктюрк Ташдемир
  Нталимпор Плуцис

Примечания

Ссылки 

 
 
 

3
Международные спортивные соревнования в Данидине
Апрель 2009 года